Aldo Piazza – politico agrigentino
 Aldo Piazza – comico parmigiano